Плат:
 Плат — четыреугольный лоскут ткани.
 Плат — устаревшее название платка. Близко к полотну (куску ткани).
 Плат (церк.) — освящённый платок, обычно красного или бордового цвета, которым отирают уста православные священнослужители и миряне после причащения. Иногда называется «илитон».

Топоним 
 Плат — населённый пункт в Словении, в общине Межица;
 Плат — населённый пункт в Словении, в общине Рогашка-Слатина;
 Плат — населённый пункт в Хорватии, в общине Жупа-Дубровачка.

Фамилия 
 Плат, Павел Васильевич (род. 1956) — российский военачальник.
 Плат, Сильвия (1932—1963) — американская поэтесса и писательница.

См. также 
 Платт
 Плэтт
 Платтсбург